Держа́вний коміте́т інформатиза́ції Украї́ни (Держкомінформатиза́ції) — центральний орган виконавчої влади, що діяв з 26 березня 2008 по 5 липня 2010. 

Правонаступником комітету став Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації, що був утворений на базі Держкомінформатизації та на базі Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку, що були ліквідовані.

Історія 

Історія комітету веде початок з 31 травня 1993 року, коли Указом Президента України Кібернетичний центр Академії наук України був визначений головною державною організацією з проблем інформатизації, котрий до 1 грудня 1993 року мав розробити Концепцію державної політики інформатизації України та Основні напрями Національної програми інформатизації України.

13 березня 1995 Указом Президента України було створене Національне агентства з питань інформатизації при Президентові України, а попередній указ був визнаний таким, що втратив чинність. Головою агентства був призначений Матов Олександр Якович.

16 вересня 1998 Указом Президента України на базі Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, що ліквідується утворене Державне агентство інформатизації України (ДАІНУ) і підпорядковане Міністерству інформації України.

3 червня 1999 утворений Державний  комітет  зв'язку та інформатизації України і визнаний   правонаступником  ліквідованих  Державного  комітету зв'язку  України,  Державного  агентства  інформатизації  України та Головного  управління  з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів 
України.

27 серпня 2004 утворене Міністерство транспорту та зв'язку України, а 8 вересня 2004 був утворений Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації.

Держкомінформатизації утворений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 № 272 на базі управління інформатизації Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації, котрий був ліквідований.

Держкомінформатизації ліквідований постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2010 р. N 548. . Правонаступником комітету визначено новоутворений Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації.

Чисельний склад 
 Гранична чисельність працівників центрального апарату: 25 осіб
 Кількість заступників керівника: 2 особи

Мета створення 
Реалізація державної політики у сфері
 інформатизації,
 формування та використання національних інформаційних ресурсів,
 створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

Основні завдання 
 участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації та ефективного використання і захисту національних інформаційних ресурсів;
 розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення інфраструктури інформатизації, системи національних інформаційних ресурсів та інформаційних послуг, підвищення їх якості та доступності;
 координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з виконання загальнодержавних програм та проектів інформатизації, надання юридичним і фізичним особам послуг з використанням електронних засобів;
 формування Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;
 сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сфері інформатизації, формування та використання національних інформаційних ресурсів і надання інформаційних послуг;
 створення умов для розвитку національного інформаційного простору, інтеграції сфер інформатизації, телекомунікацій, інформаційних ресурсів України у європейський та світовий інформаційний простір.

Структура 
 Відділ формування та організації виконання Національної програми інформатизації
 Сектор моніторингу та прогнозування розвитку інформаційного суспільства
 Сектор розвитку інформаційних ресурсів
 Сектор розвитку електронного врядування, цифрового підпису та електронного документообігу
 Сектор розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій

Керівники 
Державний комітет зв'язку та інформатизації України

 Шевчук Олег Борисович — Голова (з 18 березня 1999 до 20 липня 2001).

Діяльність комітету спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту та зв'язку

 Мєзєнцева Наталія Борисівна — Голова (з 7 червня 2010 і до 7 липня 2010).
 Рубан Ігор Анатолійович — Голова (02.04.2008 — 17.03.2010)
 Семенченко Андрій Іванович — перший заступник Голови (з 14 травня 2008 до 29 листопада 2010)
 Балюк Віталій Віталійович — заступник Голови (з 7 травня 2008 до 5 липня 2010)

Громадська рада 
При Держкомінформатизації діяла Громадська рада. До складу ради входили:
 Попова Тетяна Володимирівна — голова
 Пероганич Юрій Йосипович — заступник голови
 Лисицький Ігор Вікторович — секретар

Примітки

Посилання 
 
 

Колишні центральні органи виконавчої влади України